Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute du 10 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
Boston
Tennis aux États-Unis en 1980
Tennis en mars 1980